Паулиина Лерхе (, в девичестве Лууканен (; ) — финская певица и музыкант-мультиинструменталист.

Биография 
Родилась 19 марта 1974 года в Ряаккюле. С 4 лет увлекалась игрой на скрипке, в возрасте 9 лет вошла в состав финской группы Värttinä. Училась в академии имени Яна Сибелиуса (сначала в Куопио, а потом в Хельсинки) на отделении народной музыки, окончила её в 2002 году. С 2000 года в браке с джазовым музыкантом Петером Лерхе. Помимо своей сольной карьеры, выступала в следующих коллективах:

 Värttinä (1983—1989)
 Sivuluisu (1990—1993; выступала во время учёбы в Куопио)
 Mimmit (1993—2001 и с 2008; выступает со своей сестрой Ханна-Мари Лууканен)
 Burlakat (с 1994, фолк-рок-группа, поющая на карельском языке)
 Vesa-Matti Loiri Band (с 2002, группа Веса-Матти Лойри, заменила Марию Каланиеми)
 Kriya (с 2003, финско-индийская группа)
 Hector Acoustic Quartet (с 2004)

Дискография

Сольная 
 Katrilli (2002)
 Malanja (2006)

Mimmit 
 Hats Hats Harakkainen (2008)
 Maailman ympäri (2011)
 Vuodenajat (2013)
 Muskari (2015)
 Musapatti (2019)

Kriya 
 Kriya (2006)

Burlakat 
 Tsastuska (1999)
 Magie (2003)
 Oma (2009)

Värttinä 
 Värttinä (1987)
 Musta Lindu (1989), позже переиздана под именем Black Bird

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте Weltmusik-Magazin.de
 Официальный сайт группы Mimmit

Фолк-музыканты Финляндии
Выпускники Академии имени Сибелиуса